Kreienbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kreienbühl (* 1981), Schweizer Leichtathlet
 Jürg Kreienbühl (1932–2007), Schweizer und französischer Maler und Kupferstecher
 Silas Kreienbühl (* 1983), Schweizer Künstler und Kurator

Siehe auch:
 Krähenbühl
 Krayenbühl